Niemcy:
 Geschwenda - część gminy (Ortsteil) Geratal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm

Zobacz też:
 Geschwend
 Großgeschwenda
 Gschwend
 Kleingeschwenda